Stadsfeestzaal (Aarschot)
 Stadsfeestzaal (Antwerpen)
 Stadsfeestzaal (Mechelen)